Danmarks fanebærere ved OL indeholder samtlige idrætsudøvere som har båret Dannebrog under åbningsceremonierne til sommer- og/eller vinter-OL.

Fanebærere

1. Rudolf Andreas Kraft var holdleder for gymnastikholdet. Rudolf Andreas Kraft bar under åbningsceremonien sort bånd over skulderen som minde om den nyligt afdøde danske konge Christian 9., der var far til den græske Georg 1.
2. Danmark deltog ikke i Ishockeyturneringen og Kund Tønsberg indgik ikke i den officielle danske delegation.

Se også 
Danmark ved OL

Referencer 

Fanebærere ved OL
Olympiske fanebærere efter land